Die TG Münden (vollständiger Name Turngemeinde 1860 Münden e. V.) ist ein Handballverein aus Hann. Münden.

Geschichte 

Die erste Herren-Mannschaft sicherte sich im Jahr 2010 durch einen 10. Platz in der Handball-Regionalliga, Staffel Nord, die Qualifikation zur damals neu geschaffenen 3. Liga und spielte ab der Saison 2010/2011 in der Staffel Ost.

Im Februar 2013 meldete die Spielbetriebsgesellschaft Mündener Handball Marketing Ltd. Insolvenz an und wurde aufgelöst, der Insolvenzantrag mangels Masse abgewiesen; den Spielern wurde zunächst Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit gezahlt. Nachdem der Verein die Mannschaft für die kommende Saison zunächst nicht für die 3. Liga meldete, wurde Ende April 2013 doch noch für die Drittligasaison 2013/14 gemeldet. 2014 stieg die Mannschaft als Tabellenletzter ab.

Spieler 

Zu den bekannten Spielern der TG gehörten Christian Gumula, Florin Luca, Hanno Holzhüter und Jānis Pavlovičs.

In der Nachwuchsarbeit bildet der Verein zusammen mit SVS Volkmarshausen und der TSG Münden die JSG Münden Volkmarshausen.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Vereinshomepage

Organisation (Hann. Münden)
Handballverein aus Niedersachsen
Sportverein (Landkreis Göttingen)